Oswald Duda (1869-1941) – entomologo tedesco
Jacek Duda (1963) – cestista polacco
Kelly Duda (1966) – giornalista statunitense
Eduardo São Thiago Lentz detto Duda (1969) – allenatore ed ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
Andrzej Duda (1972) – politico e avvocato polacco
Carlos Eduardo Ventura detto Duda (1974) – calciatore brasiliano
Mariusz Duda (1975) – cantante e bassista polacco
Sérgio Paulo Barbosa Valente detto Duda (1980) – calciatore portoghese
Lucas Duda (1986) – giocatore di baseball statunitense
Duda Sanadze (1992) – cestista georgiano
Ondrej Duda (1994) – calciatore slovacco
Maria Eduarda Francelino da Silva detta Duda (1995) – calciatrice brasiliana
Jan-Krzysztof Duda (1998) – scacchista polacco
Mike Duda (?) – bassista statunitense